14 Wielkopolska Brygada Pancerna – wielka jednostka pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 14 Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej